А́шшер () — английская фамилия.

 Ашшер, Джеймс (1581—1656) — ирландский историк и теолог.
 Ушер, Генри (1741—1790) — ирландский математик и астроном.

Примечания